Fentin ist eine andere Bezeichnung für Triphenylzinnhydrid, wird aber auch für andere chemische Verbindungen, welche einen Triphenylzinn-Rest enthalten, verwendet:

 Fentinacetat
 Fentinbromid
 Fentinchlorid
 Fentinfluorid
 Fentinhydroxid
 Fentiniodid